Irissen (Van Gogh)
 Vogels en irissen